Das Kugelstoßen der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1987 wurde am 29. August 1987 im Olympiastadion der italienischen Hauptstadt Rom ausgetragen.

Weltmeister wurde der Schweizer Werner Günthör. Er gewann vor dem italienischen Olympiasieger von 1984 und Weltrekordinhaber Alessandro Andrei. Bronze ging an den US-Amerikaner John Brenner.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften viermal verbessert:

Qualifikation 
29. August 1987

Neunzehn Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 20,40 m. Sechs Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den sechs nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Kugelstoßer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 19,69 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
29. August 1987

Anmerkung: Das Symbol "x" bedeutet "ungültig".

Weblinks 
 IAAF World Championships in Athletics, 2nd IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 28. März 2020
 Men Shot Put Athletics II World Championship Rome (ITA) 1987 auf todor66.com (englisch), abgerufen am 28. März 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Shot Put, Rome 1987 (PDF 10,3 MB, S. 183f), englisch, abgerufen am 28. März 2020

Video 
 Werner Günthör 22.12m World Championships 1987 auf youtube.com, abgerufen am 28. März 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Kugelstoßen der Manner